Анатолий Григорьевич Тимофеев (10 июля 1956, Челябинск — 20 февраля 2016, там же) — советский хоккеист и российский тренер по хоккею с шайбой. Главный тренер сборной команды России на Всемирной Универсиаде 2007.

Считается одним из лучших защитников в истории челябинского хоккея. Сыграл за «Трактор» 429 игр, набрав 100 очков.

Биография 
Карьера
 Как игрок
 1975 — игрок команды «Звезда» (Чебаркуль)
 1975—1976 — игрок команды СКА (Свердловск) (45 игр),
 1976—1979 — игрок команды «Металлург» (Челябинск)
 1979—1989 — защитник ХК «Трактор» (425 игр, 40 голов), игрок второй сборной команды СССР
 1989—1991 — игрок команды ХПК (Финляндия)

 Как тренер
 1991—1992 — тренер ХК «Трактор»
 1992—1993 — главный тренер ХК «Трактор-2»
 1993—1994 — главный тренер ХК «Таганай» Златоуст
 1994—1996 — главный тренер ХК «Надежда» Челябинск
 1997—2005 — тренер, старший тренер, главный тренер ХК «Трактор»
 2003—2005 — старший тренер, главный тренер ХК «Трактор»
 2005—2008 — старший тренер, главный тренер ХК «Газовик» Тюмень
 2007 — главный тренер сборной команды России на Всемирной Универсиаде
 2009—2011 — тренер-преподаватель СДЮСШОР «Трактор»
 2011—2012 — главный тренер ХК «Мечел»
 2012—2013 — главный тренер ХК «Челмет»
 2013—2016 — тренер-преподаватель СДЮСШОР «Трактор»

Достижения
Сборная команда России — чемпион Всемирной Универсиады (2007 г.)

Команда «Трактор» — 3 место, Чемпионат России — высшая лига 02-03, 03-04, 04-05,

Команда 1995 г.р.
 бронзовый призёр международного турнира «Кубок вызова» (08-09)
 Победитель первенства России региона Урал-Западная Сибирь (09-10)
 Победитель международного турнира среди юношей (10-11)
 Победитель международного турнира «Кубок президента Республики Беларусь» (10-11)
 Серебряный призёр международного турнира «Кубок Губернатора Московской области» (10-11)
 Серебряный призёр международного «Турнира четырёх» (10-11)

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Звезда» Чебаркуль
Игроки ХК СКА Свердловск
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК ХПК
Хоккейные тренеры СССР
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Трактор»
Тренеры ХК «Челмет»